Północnoeuropejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2007 – 2. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 28 maja na holenderskim torze Circuit Park Zandvoort, natomiast zakończyły się 21 października w Niemczech, na Hockenheimring. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Niemiec Frank Kechele, a wśród zespołów - niemiecka ekipa Motopark Academy.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2007 w sportach motorowych